Principat de Balrampur, estat tributari protegit de l'Índia d'Oudh, als districtes de Gonda, Bahraich, Partabgarh, i Lucknow
 Balrampur (ciutat), ciutat i municipi d'Uttar Pradesh, capital del districte de Balrampur (Índia)
 Districte de Balrampur, divisió administrativa d'Uttar Pradesh a l'Índia amb capital a la ciutat de Balrampur 
 Balarampur (Orissa), estat tributari protegit de l'Índia, del tipus zamindari, a Orissa al districte de Cuttack